Canadian Military Pattern truck, klasse van militaire voertuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geproduceerd in Canada
 CMP (motorfiets), historisch motorfietsmerk
 Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, voormalig metrobedrijf in Parijs; opgegaan in de RATP
 Copa Airlines, Panamese luchtvaartmaatschappij (ICAO-code)